Округ Сент-Лоренс () — округ на севере штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 111919 человек. Административный центр округа — город Кэнтон.

История 
Округ Сент-Лоренс основан в 1802 году. Источник образования округа Сент-Лоренс: округа Клинтон, Эркимер и Монтгомери.

География 
Округ занимает площадь 7306.4 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Сент-Лоренс проживало 111919 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 2%, до 109715 человек. Плотность населения составляла 15 человек на квадратный километр.

Примечания

См. также 
 Река Святого Лаврентия

Округа штата Нью-Йорк